Nicola Pende (1880) – politico e medico italiano
 Stella Pende (1951) – giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana
 Pende - gruppo etno-linguistico della Repubblica Democratica del Congo